Джон Болдуин:
 Болдуин, Джон (1772—1850) — американский политик, член Палаты представителей от Коннектикута.
 Болдуин, Джон (1910—1974) — американский ботаник, специалист по цитогенетике, профессор колледжа Вильгельма и Марии.
 Болдуин, Джон (1923—2007) — британский профсоюзный деятель.
 Болдуин, Джон (1929—2015) — американский историк-медиевист, профессор университета Джонса Хопкинса.
 Болдуин, Джон (1931—2010) — британский астроном, член Лондонского королевского общества.
 Болдуин, Джон (род. 1946) — британский музыкант и композитор, участник группы Led Zeppelin.
 Болдуин, Джон (род. 1949) — американский боксёр.
 Болдуин, Джон (род. 1973) — американский фигурист.
 Болдуин, Джон Денисон (1809—1883) — американский политик, член Палаты представителей от Массачусетса, журналист, писатель.
 Болдуин, Джон Финли (1915—1966) — американский политик, член Палаты представителей от Калифорнии, журналист, писатель.